Verkleinvorm van Piet (voornaam)
 Pietje (munt), een oude Nederlandse munt ter waarde van een achtste Zeeuwse rijksdaalder (6½ stuiver of 32½ cent)